Das Mixed der US Open 2021 war ein Tenniswettbewerb in New York City. Titelverteidiger waren Bethanie Mattek-Sands und Jamie Murray. Der Titel im Jahr 2021 ging an Desirae Krawczyk aus den USA und Joe Salisbury aus Großbritannien.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Mixed
2021